Table des caractères Unicode U+0590 à U+05FF (1 424 à 1 535 en décimal) (écrits de droite à gauche).

Hébreu (Unicode 1.1 à 11.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec alphabet hébreu : marques de cantillation, point vocaliques, signes de ponctuation, lettres de base, triangle yod, ligatures yiddish.

Les caractères U+0591 à U+05AF (accents de cantillation), U+05B0 à U+05BB et U+05C7 (points vocaliques),  U+05BC, U+05BD, U+05BF, U+05C1, U+05C2, U+05C4 et U+05C5 (points consonantiques) sont des signes diacritiques se combinant avec la lettre de base qu’ils suivent ; ils sont combinés ici à des fins de lisibilité avec soit la lettre hébraïque bet « ב » (U+05D1) pour les accents de cantillation et les points vocaliques, soit la lettre shin « ש » (U+05E9) pour les points consonantiques.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 2.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 11.0

Voir aussi

Liens externes 
   Hebrew, table sur le site Unicode.
   Hébreu, table sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00059